Fellner puede hacer referencia a:

 Eduardo (Alfredo) Fellner (* 1954, Río Tercero), político argentino.
 Eric Fellner (* 1959), productor de cine británico.
 Ferdinand Fellner (1847 - 1916), arquitecto austríaco.
 Jakab Fellner (1722 - 1780), arquitecto húngaro.
 Liliana (Beatriz) Fellner (* 1957), política argentina.
 Maximillian Johann Nepomuk Fellner (ca. 1730 - ca. 1790), un botánico, y micólogo austríaco.
 Till Fellner (* 1972), pianista austríaco.

 Fellner und Helmer (Fellner & Helmer)

Autores de nombres científicos
 Fellner - Maximilian Johann Nepomuk Fellner (ca. 1730 - ca. 1790, fl. 1775), un botánico, y micólogo austríaco.
 R. Fellner (* 1950)